Märchenhaus bezeichnet folgende Gebäude:
 ein inzwischen abgerissenes denkmalgeschütztes Haus in Leipzig, Friedrich-Ebert-Straße 81 a/b
 ein im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Wohnhaus in Leipzig, Thomasiusstraße 28, siehe Märchenhaus (Nikischplatz)
 ein Wohnhaus in Leipzig, Philipp-Rosenthal-Straße 21
 Märchenhaus (Finsterwalde), ein Gebäude in Finsterwalde, siehe Liste der Baudenkmale in Finsterwalde
 Märchenhaus (Alsfeld), ein Museum in Alsfeld